Kanał Królewski – obecnie Kanał Dniepr-Bug
 Kanał Królewski – Kanał Piaseczyński w Warszawie
 Kanał Królewski – Kanał Sobieskiego w Warszawie
 Kanał Królewski – obecnie Kanał Żerański
 Kanał Królewski – kanał na terenie Białołęki i gminy Nieporęt
 Kanał Królewski – kanał łączący rzekę Liffey z rzeką Shannon w Irlandii
 Kanał Południowy we Francji, otwarty jako Królewski Kanał Langwedocji